Jevgenij Dimitrijevič Mišakov (), ruski hokejist, * 2. februar 1941, Moskva, Rusija, † 30. maj 2007, Moskva, Rusija.

Mišakov je v sovjetski ligi igral za kluba CSKA Moskva in Lokomotiv Moskva, skupno na 400-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 183 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati medalji, in štirih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil tri zlate in eno srebrno medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 91-ih tekmah, na kateri je dosegel 48 golov. Umrl je leta 2007 v starosti šestinšestdesetih let.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 68
|
| 7
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 9
| 4
| 3
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 7
| 6
| 2
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 6
| 6
| 1
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 72
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| '''5
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 72/73
|
|
| 13
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 73/74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Lokomotiv Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki